Juniorská liga UEFA 2014/15 byl druhý ročník Juniorské ligy UEFA, fotbalové soutěže pořádané Evropskou fotbalovou asociací (UEFA) pro akademie a rezervy profesionálních fotbalových týmů, které se kvalifikovali do skupinové fáze Ligy Mistrů UEFA 2014/15.
Finále se hrálo 13. dubna 2015 na Colovray Stadionu v Nyonu. Vítězem se stala Chelsea, která porazila Šachtar Doněck 3:2.

Základní skupiny

Skupina A 

|

|}

Skupina B 

|

|}

Skupina C 

|

|}

Skupina D 

|

|}

Skupina E 

|

|}

Skupina F 

|

|}

Skupina G 

|

|}

Skupina H 

|

|}

Vyřazovací fáze

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále 
Finále se odehrálo 13. dubna 2015 na Colovray Stadionu v Nyonu. Vítězem se stala akademie Chelsea FC.

Reference 

2014
Fotbal v roce 2014
Fotbal v roce 2015
Sport v Evropě v roce 2014
Sport v Evropě v roce 2015